Руђер III Сицилијански (1175 - Палермо, 24. децембар 1193) је био краљ Сицилије из династије Отвил. Био је син Танкреда Сицилијанског и Сибиле од Ачере.

Породично стабло 

Умрли 1193.
Рођени 1175.
Династија Отвил